Айк:

 Айк (Гайк, Хайк, Гаос) — міфічний праотець вірмен.
 Айк — вірменське чоловіче ім'я.

Люди 

 Альфред Айк — німецький офіцер-підводник
 Брендан Айк — американський програміст, автор мови JavaScript
 Девід Айк — британський письменник

Природні явища з цим ім'ям 
 Ураган Айк — ураган в США в 2008 році.